Until Death, film dramatique américain de Phillips Smalley et Lois Weber, sorti en 1913 ;
 Until Death, film d'horreur italien de Lamberto Bava, sorti en 1987 ;
 Until Death, film d'horreur américano-britannique de Charles Buchanan, sorti en 2002 ;
 Until Death, titre original du film américano-britanno-germano-bulgare Jusqu'à la mort de Simon Fellows, sorti en 2007 ;
 Until Death, film prévu pour 2011 ;